Belgio
Millen – antico comune della provincia del Limburgo, ora parte di Riemst
 Germania
 Millen – frazione di Selfkant, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Stati Uniti d'America
Millen – città della contea di Jenkins, Georgia
Millen – township della contea di Alcona, Michigan